Zaj (rijeka), rijeka u Rusiji
 Zaj (jezik), jedan od etiopskih jezika